Das Mixed der French Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Larisa Neiland und Todd Woodbridge. Das Finale gewann die Paarung Javier Frana / Patricia Tarabini gegen Luke Jensen / Nicole Arendt mit 6:2 und 6:2.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 1996

Mixed
1996